Бата́лов — російське прізвище. Жіноча форма — Баталова.

Відомі носії 
 Баталов Григорій Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Баталов Дмитро Михайлович (1906—1967) — український радянський архітектор.
 Баталов Ігор Адольфович — Герой Росії.
 Баталов Микола Петрович — російський радянський актор.
 Баталов Олексій Володимирович — Герой Соціалістичної Праці.
 Баталов Салих Вазихович — татарський письменник.
 Баталов Федір Олексійович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Баталін